Лангат — кенийская фамилия. Известные носители:

 Лангат, Дэвид — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Лангат, Клемент — кенийский легкоатлет, бегун на длинные дистанции.
 Лангат, Леонард — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Лангат, Нэнси (род. 1981) — кенийская бегунья на средние дистанции, олимпийская чемпионка.
 Лангат, Питер — кенийский бегун на средние дистанции.
 Лангат, Роберт — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Лангат, Сэмми — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Лангат, Уэсли — кенийский бегун на длинные дистанции.

Топоним:

 Лангат (река) (мал.) — река на Малайском полуострове